Bampton peut faire référence à :

Toponymie 
Bammpton peut notamment désigner plusieurs toponymes anglais :
 Bampton, une ville du comté de Cumbrie
 Bampton, une ville du comté de Devon
 Bampton, un village dans l'Oxfordshire

Personnes 
 John Bampton, un homme d'église du , 
 Rose Bampton (1907-2007), une chanteuse d'opéra américaine,

Voir aussi 
 
 Bampton Classical Opera

Homonymie de toponyme